Пухенштубен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Шайбс.  . Официальный код  —  32007.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Христиан Коглер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 9 мест.
 АНП занимает 4 места.

Примечания 

Общины Нижней Австрии